

Pessoas
Cory Lidle - um jogador de beisebol norte-americano;
Charles Barney Cory - um ornitologista norte-americano.

Outros
Cory in the House.
Mister Cory - um filme de drama dos Estados Unidos de 1957, realizado por Blake Edwards.
Mount Cory - uma vila localizada no estado norte-americano de Ohio, no Condado de Hancock.
Cagarra-de-cory - uma ave marinha.
Cory-cory - Uma ave.

Desambiguação